Pink Elephant – marca di sigarette di produzione olandese
 Pink Elephant – ex etichetta discografica
 Pink Elephant – azienda informatica olandese
 Pink Elephant – cortometraggio d'animazione della Pantera Rosa del 1975
 Pink Elephant – album di N'dambi del 2009
 Pink Elephant – album degi Stand Atlantic del 2020

Pagine correlate 
 Pink Elephants